Termenul „Cetatea Wildenstein” se poate referi la:

 Cetatea Wildenstein (Horgen) în Baden-Württemberg
 Cetatea Wildenstein (Leibertingen) în Baden-Württemberg
 Cetatea Wildenstein (Dietfurt) în Bavaria
 Cetatea Wildenstein (Eschau) în Bavaria
 Cetatea Wildenstein (Presseck) în Bavaria
 Cetatea Wildenstein (Pfalz) în Renania-Palatinat
 Cetatea Wildenstein (Sachsen) în Saxonia
 Cetatea Wildenstein (Bad Ischl) în Austria Superioară